Ска́ния (Scania, Skania)
 Скания (Сконеланд; ) — исторический регион на юге Швеции.
 Scania — шведский производитель автобусов и грузовых автомобилей.
 Skania — род вымерших членистоногих.
 (460) Скания — астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу K.